Termin enzim izleganja košljoribe ima više značenja.

 Horiolizin L, enzim
 Horiolizin H, enzim